Save the Children peut désigner :
 Save the Children, une organisation non gouvernementale de défense des droits de l'enfant ;
 Save the children, un CD live de David Bowie enregistré au Madison Square Garden à New York le .

Voir aussi 
 Save Our Children, une organisation politique homophobe américaine présidée par la chanteuse Anita Bryant en 1977-1978.